Фипс:
 Фипс, Спенсер (1685—1757) — английский колониальный политик
 Фипс, Уильям (1651—1695) — новоанглийский судостроитель, мореплаватель, флотоводец и политический деятель
 ФИПС — Федеральный институт промышленной собственности

См. также 
 Фиппс